Hulin – miasto w Chinach, w prowincji Heilongjiang
 Hulín –  miasto w Czechach, w kraju zlińskim
 Pierre-Augustin Hulin (1758-1841) – francuski generał